El  Museo Casa Ibáñez . Colección de arte español Moderno y Contemporáneo . Melilla . es un museo de la ciudad española de Melilla situado en la Torre de la Vela, en el Primer Recinto Fortificado de Melilla La Vieja. Por él se accede a la Batería de la Muralla Real y a la Capilla de la Enramada.

Historia 
Creado gracias a la cesión por parte del artista almeriense Andrés García Ibáñez de parte de su colección a la Ciudad Autónoma de Melilla, que también exhibe parte de su colección artística.

Contenidos 
Con seis salas que avanzan desde el siglo XVIII, se exhiben en ellas el Realismo Decimonónico, la Nueva Figuración y el Documentalismo Fotográfico español, así como esculturas de Juan López, Antonio Reyna Manescau o Félix Alonso, y pinturas de Vicente Maeso Cayuela, Victorio Manchón, Carlos Monserrate, Eduardo Morillas o Francisco Hernández.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial

Museos de Melilla
Museos biográficos y casas museo de España
Museos de arte de España